Кеуєшть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Шкея.
 Кеуєшть () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Дрегушень.